Megafon bzw. Megaphon steht für:

 ein offenes Sprachrohr
 MegaFon, russisches Telekommunikationsunternehmen
 Megaphon (Straßenzeitung), österreichisches Straßenmagazin
 Fußball-Megaphon, deutsche Fußballzeitschrift